Nijstad (Drenthe), buurtschap in Hoogeveen, Drenthe, Nederland
 Nijstad (Overijssel), buurtschap in Dinkelland, Overijssel, Nederland
 Egbert Nijstad (1942), Nederlands atleet

Zie ook 
 Lijst van plaatsnamen Nieuwe Stad
 Nystad, doorverwijspagina
 Uusikaupunki/Nystad, Zweeds/Finse stad in West-Finland